Lepszy ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Lepszy (1855–1932), polnischer Maler
 Leonard Lepszy (1856–1937), polnischer Montanist, Bergrat und Kunsthistoriker